У Перуу постоји 195 провинција и оне представљају другостепену административну поделу државе. Провинције су груписане у 25 региона, изузев провинције Лима која не припада ни једном региону. Регион са највише провинција је Анкас и њега чине двадесет провинција, док регион Каљао обухвата само једну истоимену провинцију. 

Свака провинција се дели на округе. Највише огруга (43) има провинција Лима, док најмање (1) има Пурус.

Референце 

Перу